Le chacal est un animal de la famille des canidés. On retrouve ce nom comme surnom, nom de personnages fictifs, nom de navires de guerre, titre d'un roman et de deux films.

Surnoms
 Armel Le Cléac'h (1977-), navigateur breton
 Ilich Ramírez Sánchez (1949-), plus connu sous le pseudo de Carlos, terroriste vénézuélien
 El Chacal, chanteur cubain de reggaeton

Personnages fictifs 
 Le Chacal, le principal antagoniste du jeu Far Cry 2 ;
 Chacal, un super-vilain évoluant dans l'univers Marvel.

Littérature 
 Chacal, roman de « politique-fiction » de Frederick Forsyth publié en 1971.

Cinéma 
Deux films ont été tournés à partie du roman Chacal :
 Chacal, film franco-britannique de 1973 ;
 Le Chacal, film d'action de 1997 avec Bruce Willis dans le rôle-titre.

Navires 
Deux navires de la Marine nationale française :
 Le Chacal, contre-torpilleur  (1924-1940),
 Le Chacal, bâtiment-école de la Marine nationale française (depuis 1983).

Expression 

Avoir une haleine de chacal signifie avoir une mauvaise haleine. Cette expression dérive soit du fait que le chacal est considéré comme un charognard, soit que Anubis, le dieu égyptien de la mort, était représenté avec une tête de chacal.